Auckland City FC is een Nieuw-Zeelandse voetbalclub uit Auckland. De club speelt in de semi-professionele New Zealand Football Championship.

De club won eenmaal het OFC Club Championship en negen keer de OFC Champions League en is daarmee recordtitelhouder.

Erelijst 
Internationaal
 OFC Club Championship / OFC Champions League
Winnaar in 2006, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2022
 OFC President's Cup
Winnaar in 2014

Nationaal
 New Zealand Football Championship/ASB Premiership
Winnaar in 2005, 2006, 2007, 2009, 2014, 2015, 2018, 2019
 ASB Charity Cup
Winnaar in 2012, 2014, 2016, 2017, 2019
 Northern League
Winnaar in 2021

Competitieresultaten 2004-2018 
 Resultaten na de reguliere competitie.

Internationale wedstrijden

Oceanië

WK voor clubs 
Auckland City nam negen keer deel aan het Wereldkampioenschap voetbal voor clubs.

Spelers

Huidige Selectie

Bekende ex-spelers 

Nieuw-Zeelandse voetbalclub
Sportclub in Auckland